Кривба́сс — многозначный термин:
 Кривбасс — сокращение от «Криворожский железорудный бассейн».
 Кривбасс — село на Украине.
 «Кривбасс» — украинский баскетбольный клуб из Кривого Рога.
 «Кривбасс» — украинский футбольный клуб из Кривого Рога.
 «Кривбасс-2» — фарм-клуб «Кривбасса».
 «Кривбасс» — украинский хоккейный клуб из Кривого Рога.
 «Кривбасс» — супертанкер проекта 1511.
 «Кривбасс» — золотодобывающая артель, Магаданская область.
 «Кривбасс» — советский литературно-художественный журнал.
 «Кривбасс» — отдельный батальон территориальной обороны Днепропетровской области.

См. также